

Algemeen 
 Zegge (Carex), geslacht van kruidachtige planten
 Een administratieve term, zie Kwitantie

Geografie 
 Zegge (plaats), dorp in de gemeente Rucphen
 Heerlijkheid Zegge, een oude bestuursvorm in het gebied van Zegge
De Zegge (eiland), eiland in het Nederlandse Wolderwijd
  Gijzenrooise Zegge, Nederlands natuurgebied in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Eindhoven
 Urkhovense Zeggen, Nederlands natuurgebied in het Dommeldal, tussen Eindhoven, Geldrop en Nuenen
 De Zegge (natuurreservaat), Belgisch natuurreservaat, gelegen in Geel
 Industriegebied De Zegge I en II, buurt in Nederland, zie Wijken en buurten in Raalte

Zie ook 
 Ze zeggen, single van Jan Boezeroen uit 1971